Alberto de Prusia (en alemán: Albrecht von Preußen; Berlín, 8 de mayo de 1837-Breslau, 13 de septiembre de 1906) fue un mariscal de campo, Herrenmeister (gran maestre) de la Orden de San Juan desde 1883 hasta su muerte, y regente del Ducado de Brunswick desde 1885.

Biografía 
Fue el tercer hijo, y único varón superviviente del príncipe Alberto de Prusia y de su esposa, la princesa Mariana (1810-1883), hija del rey Guillermo I de los Países Bajos. Su padre, hijo del rey Federico Guillermo III de Prusia, era hermano del rey Federico Guillermo IV de Prusia y del emperador Guillermo I de Alemania.

Alberto entró en el ejército prusiano en 1847, sirviendo en la primera guerra de Schleswig y participando en las batallas de Skalitz, Schweinschädel y Königgrätz en la guerra austro-prusiana en 1866. En la guerra franco-prusiana en 1870, comandó una brigada de caballería en Gravelotte y Sedán. Después de la caída del Segundo Imperio francés, fue subordinado a Edwin von Manteuffel en la lucha alrededor de Bapaume y San Quintín. En 1871 se convirtió en comandante del X Cuerpo estacionado en Hannover. En 1883, sucedió a su tío Carlos como Herrenmeister (gran maestre) de la Orden de San Juan (Bailiazgo de Brandeburgo).

En 1885, Alberto fue elegido regente del Ducado de Brunswick, ya que el canciller alemán Otto von Bismarck había eliminado de la sucesión a Ernesto Augusto, príncipe heredero de Hannover. (En 1913, el hijo de Ernesto Augusto, Ernesto Augusto III de Hannover, se convirtió en duque de Brunswick, quien solo reinó durante 5 años y 6 días). Después de aceptar la regencia, Alberto y su esposa, María, residieron principalmente en Brunswick, Berlín, y Kamenz.

El príncipe Alberto murió en el Palacio de Kamenz en 1906. Fue enterrado en el mausoleo en el parque del palacio. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mausoleo fue saqueado y los cuerpos de Alberto y María fueron renterrados en el parque.

Matrimonio e hijos 
El 9 de abril de 1873 se casó en Berlín con la princesa María de Sajonia-Altemburgo (1854-1898), única hija sobreviviente del duque Ernesto I de Sajonia-Altemburgo (1826-1908) y de su esposa, Inés de Anhalt-Dessau (1824-1897). Los padres de Alberto tuvieron un matrimonio infeliz y más tarde se divorciaron. Su decisión de esperar hasta los 36 antes de contraer matrimonio se cree que es un reflejo de la situación marital de sus padres.

Sus hijos fueron:
Federico Enrique Alberto (1874-1940).
Joaquín Alberto (1876-1939).
Federico Guillermo (1880-1925).

Órdenes 
El príncipe Alberto recibió las siguientes condecoraciones:

Órdenes alemanas

Extranjeras

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Mariscales de campo de Prusia
Príncipes de Prusia del siglo XIX (Casa de Hohenzollern)
Grandes maestres de la Orden de San Juan (Bailiazgo de Brandeburgo)
Príncipes de Prusia del siglo XX (Casa de Hohenzollern)
Regentes de Alemania
Militares de Prusia del siglo XIX
Personas de la guerra austro-prusiana
Militares alemanes de la guerra franco-prusiana
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Condecorados con la gran cruz de la Orden de Alfonso XII
Caballeros comendadores de la Orden Militar de Guillermo
Príncipes de la Casa Real de Prusia miembros de la Casa de los Señores de Prusia
Nacidos en Berlín
Grandes cruces con espadas de la Orden de Alberto el Oso
Orden de Alfonso XII
Personas de la Provincia de Brandeburgo